Malarina steht für:

 Malarina (Gattung), Spinnengattung
 Malarina (Kabarettistin) (* 1990), serbisch-österreichische Kabarettistin